Menneskeskabte og naturlige himmellegemer er dynamiske og for at nå disse skal raketter opsendes indenfor forudberegnede tidsrum; kaldet opsendelsesvinduer. Jordbundne årsager såsom fiskesæsoner og et tordenvejr på vej kan også afgrænse opsendelsesvinduer.

Opsendelser udenfor opsendelsesvinduet vil kræve større mængder af raketbrændstof, hvilket i praksis vil umuliggøre projekter grundet økonomi.

Interplanetariske rejser 
Hohmann type I-flyvning

* Særligt favorable marsvinduer.

Kilder 
 What is a 'launch window'? 
 Setting the Date: Teams Work to Select Shuttle Launch Windows 
 Wilson, A: Solar System Log, 1987, Jane's, 
 Miles, F. & Booth. N.: Race to Mars, 1988, Harper & Row Publ., 

Rumfart